Bergan ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Thomas Bergan (1892–1972), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher; Erzbischof des Erzbistums Omaha
 Halvor Bergan (1931–2015), norwegischer Theologe und Bischof
 Jaromir Bergan, deutscher Fechter
 Julie Bergan (* 1994), norwegische Sängerin

Siehe auch:
 Bergan Castle, Berg in Antarktika